Het Nederlandse kampioenschap dammen voor vrouwen 1996 vond plaats in Rheden van 10 tot en met 19 juli 1996. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 14 juli. Het toernooi werd gelijktijdig in dezelfde locatie gespeeld als het Nederlands kampioenschap schaken voor vrouwen.

Karen van Lith werd voor de elfde maal kampioene met 15 punten uit 9 partijen. Erna Wanders en Hester Poot-de Boer eindigden in het toernooi op de gedeelde tweede plaats. Zij speelden van 20 tot en met 22 september een barrage met regulier tempo waarin alle drie partijen in remise eindigden. Ze speelden vervolgens op 19 oktober een barrage met versneld tempo waarin Erna Wanders na 4 remises de vijfde partij won en daarmee op de tweede plaats eindigde.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten. Voor de klassering van de tweede plaats zijn uiteindelijk 2 barrages gespeeld, 1 in regulier tempo, en 1 in versneld tempo.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Eindstand na onderlinge partijen
 Eindstand barrage 2

Dammen in 1996
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Rheden
Sportevenement in Gelderland